Mpogora kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mpogora (vattendrag i Bururi), 
 Mpogora (vattendrag i Rutana), 

Robotskapade Burundiförgreningar